Municipio de Fairhaven puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairhaven (condado de Carroll, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Fairhaven (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.